Elżbieta Wąsik – reżyser filmów animowanych, scenarzystka, grafik. 
 Elżbieta Magdalena Wąsik – filolog, językoznawca.